Отворено првенство Беча је тениски турнир за мушкарце у аустријском главном граду Бечу. Одржава се од 1976. године, игра се у бечкој градској дворани и то прво на тепиху а од 2000. на тврдој подлози. Турнир је од 2015. постао део серије турнира АТП 500. Назив турнира је Erste Bank Open по главном спонзору.

Резултати на турниру

Појединачно

Референце

Спољашње везе 

 Профил турнира на званичној презентацији Асоцијације тениских професионалаца

АТП 500 серија
Спорт у Бечу
Тенис у Аустрији